Васи́лий Про́хорович Гро́мов (1891—1932) — советский военный деятель, активный участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Дважды Краснознамёнец.

Биография 
В. П. Громов был минером на Балтике (с 1913 года), затем — радиотелефонистом. После Февральской революции избирался в депутаты Кронштадтского и Ревельского советов. В апреле 1917 года вступил в РСДРП(б). Принимал участие в Штурме Зимнего дворца. После революции продолжает служить на Балтийском флоте: в 1918 году руководил радиостанцией на форте Ино, затем был комиссаром форта «Красная Горка», с 1919 года — комиссаром Кронштадтской крепости. Командовал бронепоездом на фронте. В 1921 году Громов участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, будучи начальником отряда курсантов полка особого назначения 187-й отдельной стрелковой бригады и командиром батальона особого назначения. В 1922 году был назначен комиссаром подразделений штаба Морских сил Балтийского моря. 

После 1923 года был на хозяйственных должностях. Умер в 1932 году, был похоронен на Якорной площади (Кронштадт).

Награды 
 Два ордена Красного Знамени (25.09.1921, 10.03.1922)

Память  
Именем Громова названа бывшая Петровская улица на Малой Охте (Красногвардейский район Санкт-Петербурга). Имя «Василий Громов» носил тральщик проекта 264 (1958—1977), затем пограничный сторожевой корабль (1977—1981).

Литературные труды 
 Первое наступление на Кронштадт. //

Литература 
 
 Герои Гражданской войны. Громов Василий Прохорович. // Военно-исторический журнал. — 1976. — № 8. — С.70.

Ссылки 
 Громов Василий Прохорович//Энциклопедия по Санкт-Петербургу

Участники Штурма Зимнего дворца
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1891 году
Умершие в 1932 году
Революционеры России
Коммунисты России
Большевики
Участники Гражданской войны в России